wiek – jednostka czasu = 100 lat
 wiek – formalna jednostka geochronologiczna
 „Wiek” – warszawska gazeta polityczna

Nazwy geograficzne 
 Wiek – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Zobacz też 
 Wik